Fernando Mombiela Sanz (Zaragoza, 16 de agosto de 1969) es un escritor y poeta español.

Trayectoria literaria 
Realiza estudios filológicos y en 1994 funda la revista de literatura Pluma libre y desigual, de la que desde entonces será coordinador general, y en cuyas páginas han publicado autores como Mario Ángel Marrodán, Antonio Fernández Molina, Ángel Guinda, Ferruccio Brugnaro, Marín Marín García, José Manuel Ruiz Monserrat, Salvador Ramírez Vázquez, Francisco Sánchez Ortega, José Antonio Bielsa Arbiol, Ignacio Alcántara o Jorge Vargas Sanz, entre otros. Junto a su labor poética, Mombiela ha cultivado el relato corto, el ensayo, el artículo y la crítica, siendo frecuentes sus apariciones en periódicos y revistas de España y el extranjero, realizando asimismo colaboraciones en radio y televisión. Ha participado en varias antologías poéticas nacionales y extranjeras, siendo traducido en Italia y la India.

Estilo 
La poesía de Mombiela, introvertida y pesimista, recibe influjos de la corriente existencialista. Su escritura, de gran simplicidad, recurre en sus mejores poemas al verso libre, buscando en la pura expresión la fuerza de sus asuntos, para los que suele recurrir a la primera persona del singular. En virtud de estos recursos, su poesía, que oscila entre lo alegórico y lo autobiográfico, la confesión y el desgarro, posee una inmediatez cierta, transpirando amargura y abatimiento, por lo general en espacios urbanos y hostiles.

Poema

No volverán
los días tiernos, en que
todo era armonioso, distinto,
feliz. No volverán,
aquellos tiempos, en que
era una persona
especial. Y no volverán
las críticas interesadas, las
acertadas citas
de mi obra, porque
no volverá
la vida
a deslumbrarte.

Referencias

Bibliografía 
 Mombiela, Fernando. "La soledad como centro neurálgico de la vida", Anthropos (Barcelona), Núms. 146-147, julio-agosto de 1993.
 Mombiela, Fernando (ed.). Pluma libre y desigual (Zaragoza), Núms. 1-125, 1994-2017.

Enlaces externos 
 El Tintero - Artículos: ¿Qué nos traerá el siglo que viene?, por Fernando Mombiela
 Fernando Mombiela en El Poder de la Palabra

Poetas de Aragón
Poetas de España del siglo XX
Poetas de España del siglo XXI
Escritores de Zaragoza
Zaragozanos del siglo XX
Zaragozanos del siglo XXI
Nacidos en Zaragoza